33-й чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики серед жінок, що планувався у Парижі, Франція, з 30 квітня по 3 травня 2020 року, мав бути останнім для європейських гімнасток кваліфікаційним турніром на Літні Олімпійські ігри 2020 у Токіо, Японія.

Однак, 17 березня 2020 року через пандемію коронавірусу було прийнято рішення скасувати чемпіонат Європи у квітні - травні 2020 року з можливістю перенесення турніру на другу половину 2020 року, якщо ситуація з пандемією нормалізується.

У червні Виконавчий комітет Європейської гімнастики встановив проведення 33-й чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики серед жінок з 17 по 20 грудня 2020 року у Баку, Азербайджан. Формат змагань, в тому числі порядок кваліфікації на Літні Олімпійські ігри 2021 у Токіо, Японія, зберігався без змін. Проте 5 жовтня 2020 року виконавчий комітет Європейської гімнастики переніс проведення 33-й чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики серед жінок з Баку, Азербайджан, до Мерсіна, Туреччина, через відсутність можливості Азербайджану організувати турнір (офіційна версія - через коронавірус). Враховуючи поточну на той момент ситуацію з пандемією коронавірусу, провести олімпійську кваліфікацію в рамках 33-й чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики серед жінок  не було можливим, тому 33-й чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики серед жінок було проведено з 17 по 20 грудня 2020 року в м. Мерсін, Туреччина, але без проведення олімпійської кваліфікації.

Відмова від участі в турнірі 
Через пандемію коронавірусу вирішили відмовитись від участі в турнірі збірні Німеччини, Нідерландів, Франції.

Олімпійські ліцензії 
Серед європейських гімнасток останні дві індивідуальні олімпійські ліценції на Літні Олімпійські ігри 2021 у Токіо, Японія, але не більше однієї на країну, будуть розіграні в багатоборстві. У зв'язку з тим, що програма 33-й чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики серед жінок не передбачає проведення фіналу багатоборства, то результати встановлюються за підсумками кваліфікації. Індивідуальні ліцензії отримають дві країни, гімнастки яких займатимуть дві вищі позиції серед гімнасток, що не мають олімпійської ліцензії, та тих гімнасток, які не були задіяні у здобутті командної олімпійської ліцензії. Країни, які мають командну олімпійську ліцензію та дві індивідуальні ліцензії за підсумками серії етапів Кубка світу зі спортивної гімнастики, в розподіленні олімпійських ліцензій на чемпіонаті Європи участь не беруть.
Індивідуальна олімпійська ліцензія з багатоборства є неіменною та надається Національному олімпійському комітету країни.

Багатоборство (за підсумками кваліфікації)

Жіночі результати

Медальний залік

Медалісти

Командна першість

Опорний стрибок

Різновисокі бруси

Колода

Вільні вправи

Юніорські результати

Медальний залік

Медалісти

Командна першість (за підсумками кваліфікації)

Багатоборство (за підсумками кваліфікації)

Опорний стрибок

Різновисокі бруси

Колода

Вільні вправи

Результати кваліфікації збірної України 
Жінки

Посилання 
 https://www.gymnastics.sport/site/events/detail.php?id=16389#loaded
Спортивна гімнастика
Чемпіонати Європи зі спортивної гімнастики
Спортивні події 2020
Грудень 2020
2020 у Туреччині